Ранчо Флорес има више значења:

 Ранчо Флорес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Флорес, Ехидо Халапа (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Флорес, Ехидо Чијапас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Флорес, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Флорес (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Флорес, Ла Гранха (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Флорес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Флорес, Ранчо Моралес (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Флорес (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Флорес (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику